Triple Crown (dt. „Dreifache Krone“) steht für folgende sportlichen Auszeichnungen:

 Triple Crown im Automobilrennsport, siehe Grand Slam #Automobilrennsport allgemein
 Triple Crown (Baseball) im Baseball
 Triple Crown (Basketball) im Basketball
 Triple Crown (Football) im Football
 Triple Crown (Dart) für den Sieg in drei wichtigen Turnieren
 Triple Crown (Hochschulakkreditierung) für drei Qualitätssiegel von Universitäten oder Hochschulen
 Triple Crown of Hiking für das Durchwandern dreier amerikanischen Weitwanderwege in jeweils einer Saison

 Triple Crown (Poker) beim Poker
 Triple Crown (Pferderennen) im Pferderennsport
 Triple Crown (Rugby Union) im Rugby
 Triple Crown (Snooker) beim Snooker
 Triple Crown (Wrestling), Auszeichnung im Wrestling

Siehe auch:
 Triple Corona im Polo, siehe Polo (Sport) #Triple Corona